Cerollera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cerollera (ort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Cerollera (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar